La promoción ONE Championship (conocida anteriormente como "ONE Fighting Championship") fue fundada en 2011.

Esta una lista actualizada de los peleadores que están actualmente bajo contrato con la marca ONE Championship. Los peleadores son organizados por categoría de peso y dentro de su categoría de peso por su número de peleas con la promoción.

Notas 

 Los resultados de las peleas en ligas de desarrollo (ONE Warriors series, ONE Hero series  & Road to ONE) no son considerados para los Récords de ONE Championship.

Firmas recientes 
Los peleadores en esta sección han firmado con ONE, han regresado recientemente de un retiro anunciado, o tiene que hacer su debut en ONE.

Artes marciales mixtas

Peso pesado (265 Ib, 120.2 kg)

Peso Semipesado (225 Ib, 102.1 kg)

Peso Mediano (205 Ib, 93 kg)

Peso Wélter (185 Ib, 83.9 kg)

Peso Ligero (170 Ib, 77.1 kg)

Peso Pluma (155 Ib, 70.3 kg)

Peso Gallo (145 Ib, 65.8 kg)

Peso Mosca (135 Ib, 61.2 kg)

Peso Paja (125 Ib, 56.7 kg)

Peso Mosca Femenino (135 Ib, 61.2 kg)

Peso Paja Femenino (125 Ib, 56.7 kg)

Peso Átomo Femenino (115 Ib, 52.2 kg) 

A menos que se indique lo contrario, todos los récords son extraídos de tapology.com

Kickboxing y Muay Thai

Peso Pesado (265 Ib, 120.2 kg)

Peso Semipesado (225 Ib, 102.1 kg)

Peso Ligero (170 Ib, 77.1 kg)

Peso Pluma (155 Ib, 70.3 kg)

Peso Gallo (145 Ib, 65.8 kg)

Peso Mosca (135 Ib, 61.2 kg)

Peso Paja (125 Ib, 56.7 kg)

Peso Paja Femenino (125 Ib, 56.7 kg)

Peso Átomo Femenino (115 Ib, 52.2 kg)

Referencias